Puchar Tacht Dżamszid (1977/1978) był 5. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna PAS Teheran. Tytuł króla strzelców zdobył Aziz Espandar, który w barwach klubu Malawan Bandar-e Anzali strzelił 16 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
Iran w XX wieku
1977 w Azji
1978 w Azji